Diese Seite gibt einen Überblick über die römisch-katholischen Ordensgemeinschaften und Kongregationen für Frauen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Siehe auch 
 Liste katholischer Männerorden

Einzelnachweise 

!
Orden, Frauen